Otidimorphae — таксономічна клада птахів, що включає ряди туракоподібних, дрохвоподібних та  зозулеподібних (196 сучасних видів). Клада запропонована у 2014 році на основі молекулярного дослідження.

Систематика

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Jarvis, E.D. et al. (2014):

Примітки

Посилання 

Кілегруді
Систематика птахів